, physicien autrichien ;
  (1828-1916), chirurgien allemand ;
  (1849-1914), économiste allemand ;
 Éric Leser (1961-), journaliste français ;
 Gérard Leser (1951-), écrivain, conférencier et conteur professionnel français ;
 Joseph Leser (1846-1914), homme politique wurtembergeois ;
  (1890-1946), politicien autrichien ;
  (1933-2014), philosophe autrichien ;
  (1899-1984), ethnologue américain ;
  (1910-1986), styliste américaine.

Patronyme germanique